Фоссомброния аляскинская () — вид печёночных мхов рода  семейства .

Ботаническое описание 
Зелёный до коричневатого и пурпурного цвета, обоеполый печёночник длиной 2—7 мм и шириной 1—2 мм. Листья выемчатые, волнистые, образованы крупными  тонкостенными клетками без yгловых утолщений, и тёмно пурпурными ризоидами.
Спорофит окружён периантием. Споры крупные, ячеистые.

Экология и Ареал 
Кальцефил. Обитает в тундре.

В России известно лишь два местонахождения вида: в ЯНАО и на Чукотском полуострове.
Вне России встречается на Аляске и на западе Гренландии.

Охрана 
Внесена в Красную книгу РФ и в Красную книгу Чукотского автономного округа.

Примечания

Литература 
 

Печёночные мхи